KKV kan syfta på: 

 Norlie & KKV – en svensk pop-duo
KKV – en av dessa, se Kim Vadenhag
 KKV – en svensk statlig myndighet, se Konkurrensverket
 KKV – riksorganisationen för de konstnärliga kollektivverkstäderna i Sverige, se Konstnärernas kollektivverkstäder
 KKV – en tidigare svensk statlig myndighet, se Kungliga krigsmaterielverket